Krupianka – rzeka, dopływ Wieprzy
 Krupianka – potok, dopływ Grajcarka
 Krupianka – szczyt w Małych Pieninach

Zobacz też 
 Krupionka